Prein heißen folgende geographische Objekte:
 Prein an der Rax, Ortschaft und Katastralgemeinde (Prein) der Gemeinde Reichenau an der Rax, Niederösterreich

Prein ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Prein, Bergsteiger
 Otto Prein (1867–1945), deutscher evangelischer Pfarrer und Amateurarchäologe
 Stefan Prein (* 1965), deutscher Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Brein